Анна Щербакова:
 Щербакова, Анна Иосифовна (род. 1968) — российский учёный.
 Щербакова, Анна Николаевна (род. 1988) — российская самбистка.
 Щербакова, Анна Станиславовна (род. 2004) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка (2022).